Министерство обороны Республики Молдова () — одно из 14 министерств Правительства Республики Молдова. Было создано 5 февраля 1992.

Руководство 
 Министр — Анатолий Носатый
 Генеральный секретарь — Игорь Кутие 
 Госсекретари — Валерий Мижа и Сергей Плоп

Список министров обороны Республики Молдова

Ссылки 
 

 
Министерства Молдавии